Mistrovství světa v rychlostní kanoistice je mezinárodní soutěž nejvyšší úrovně v rychlostní kanoistice. Soutěž je pořádána Mezinárodní kanoistickou federací (ICF).

Historie 
První mistrovství světa se uskutečnilo v roce 1938 ve švédském Vaxholmu, další ročník pak až po druhé světové válce v roce 1948 v Londýně. Následně se mistrovství konalo nepravidelně v intervalu 2–5 let. Teprve od roku 1970 byl zaveden současný model, kdy se mistrovství světa koná každý rok s výjimkou roků olympijských.

Disciplíny 
Soutěží se na dvou typech lodí – kánoe a kajak. Loď může vézt 1, 2 nebo 4 osoby. Současné závodní distance jsou 200 m, 500 m, 1000 m a 5000 m (200 m a 1000 m u mužů respektive 200 m a 500 m u žen jsou olympijské tratě). V minulosti se soutěžilo i na trati 10000 m. V posledních letech bývaly součástí programu též štafety 4×200 m (pro singlkajaky nebo singlkánoe), ovšem na MS 2015 štafety součástí programu nebyly.

Příklady disciplín:
 K4 – 1000 m muži / kajaky se čtyřmi muži (tj. čtyřkajaky) závodící na trati o délce 1000 m
 C2 – 500 m ženy / kánoe se dvěma ženami (tj. deblkánoe) závodící na trati o délce 500 m

V roce 2019 tvoří naplň mistrovství světa celkem 30 disciplín, 17 mužských a 13 ženských. Součástí mistrovství světa jsou také závody handicapovaných sportovců, které se však nezapočítávají do medailových tabulek.

Současné disciplíny – muži
 K1 – 200 m, 500 m, 1000 m, 5000 m
 K2 – 200 m, 500 m, 1000 m
 K4 – 500 m, 1000 m
 C1 – 200 m, 500 m, 1000 m, 5000 m
 C2 – 200 m, 500 m, 1000 m
 C4 – 500 m

Současné disciplíny – ženy
 K1 – 200 m, 500 m, 1000 m, 5000 m
 K2 – 200 m, 500 m, 1000 m
 K4 – 500 m
 C1 – 200 m, 500 m, 5000 m
 C2 – 200 m, 500 m

Tučně vyznačené disciplíny jsou olympijské (celkem 12 disciplín, 6 mužských a 6 ženských).

Místa konání 
Nejčastějším místem konání je německý Duisburg, kde se mistrovství světa konalo již pětkrát. V Československu/Česku se mistrovství světa konalo zatím dvakrát, v roce 1958 v Praze a v roce 2017 v Račicích.
 Výsledky v rychlostní kanoistice zde

Československá a Česká stopa 

 1938 – 1991 = Československo
 1993 = Česko

Medailová tabulka zemí 
 Tabulka odráží pořadí po MS 2019. Nejsou započítány závody handicapovaných sportovců a exhibiční závody.
 Když Therese Zenzová v roce 1954 získala zlatou medaili, reprezentovala Sársko. Tato medaile je v tabulce započtena do statistiky SRN.

Související články 
 Rychlostní kanoistika
 Kánoe
 Kajak

Reference

Externí odkazy 
 
 Oficiální stránky Mezinárodní kanoistické federace ICF
 Oficiální stránky Českého svazu kanoistů ČSK

 
Kanoistika
Kanoistika